Eisbach ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Eisbach (Gaildorf), Wohnplatz im Stadtteil Eutendorf von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eisbach (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eisbach (Königswinter), Stadtteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Eisbach (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Eisbach (Steiermark), Katastralgemeinde von Markt Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Fließgewässer:
 Eisbach (Alfbach) – zwei Zuflüsse des Alfbachs im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz; bachabwärts:
 Eisbach (Alfbach, Brandscheid), linker Zufluss beim Brandscheiderhof (Ortsgemeinde Brandscheid)
 Eisbach (Alfbach, Großlangenfeld), rechter Zufluss gegenüber dem Brandscheiderhof aus dem Gebiet der Ortsgemeinde Großlangenfeld
 Eisbach (Biewerbach), rechter Zufluss des Biewerbachs (Aacher Bach) vor dem Forsthaus Altenhof nahe Biewer (kreisfreies Trier), Rheinland-Pfalz
 Eisbach (Diedenberger Bach) – zwei Zuflüsse des Diedenberger Bachs (zum Wipperbach, zum Brölbach, zum Wisser Bach) im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz; bachabwärts:
 Eisbach (Diedenberger Bach, Fähringen), linker Zufluss nahe abseits vom Bach liegendem Fähringen (Katzwinkel)
 Eisbach (Diedenberger Bach, Eueln), rechter Zufluss nahe abseits vom Bach liegendem Eueln (Katzwinkel)
 Eisbach (Dentinger Bach), linker Zufluss des Dentinger Bachs (zur Kanzach) vor Hailtingen (Gemeinde Dürmentingen), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Eisbach (Eder), rechter Zufluss der Eder vor Arfeld (Stadt Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Eisbach (Ehrenbach), linker Zufluss des Ehrenbachs (zur Wutach) in Schwaningen (Stadt Stühlingen), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hinterer Eisbach, rechter Zufluss des Eisbach (Schmalwasserbach)
 Eisbach (Eisenbach), rechter Zufluss des Eisenbachs gegenüber der Habermühl (Gemeinde Eurasburg), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern (zur Paar)
 Eisbach (Erbsenbach), rechter Zufluss des Erbsenbach (Stiersbach) bei Hohenhardtsweiler (Gemeinde Oberrot), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eisbach (Guldenbach), rechter Zufluss des Guldenbachs in Schweppenhausen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eisbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbachs (zur Wilden Gutach) an dessen Mündung beim Wohnplatz In der Erle, Ortsteil Obersimonswald (Gemeinde Simonswald), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Eisbach (Isar), linker Nebenlauf der Isar in München, Bayern
 Eisbach (Kirchhammer Bach) – siehe unten Eisbach (Vöckla)
 Eisbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eisbach, Name  auf alten Karten des Eisgraben (Königssee), westlicher Zufluss des Königssees von der Eiskapelle des Watzmanns bei St. Bartholomä, Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eisbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Schloßböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eisbach (Mertseebach), linker Zufluss des Mertseebach (zur Rott) in Oberkirchberg (Stadt Eggenfelden), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eisbach (Pleisbach), rechter Zufluss des Pleisbachs gegenüber Oberpleis (Stadt Königswinter), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eisbach (Queich), linker Zufluss der Queich bei Neumühle (Stadt Annweiler am Trifels), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Eisbach (Rhein) oder Eis, am Unterlauf auch Altbach, linker Zufluss des Rheins in der kreisfreien Stadt Worms, Rheinland-Pfalz
 Eisbach (Schirningbach), linker Zufluss des Schirningbachs (zur Mur) bei Schirning (Markt Gratwein-Straßengel), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eisbach (Schmalwasserbach), linker Zufluss des Schmalwasserbachs (zur Premich) im Gebiet von Markt Bad Bocklet, Landkreis Kissingen, Bayern
 Eisbach (Schwarzbach, Hiltenfingen), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Wertach) bei Hiltenfingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Eisbach (Schwarzbach, Unterjettenberg), linker Zufluss des Schwarzbach (Saalach) bei Unterjettenberg (Gemeinde Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eisbach (Söterbach), linker Zufluss des Söterbachs bei Eisen (Gemeinde Nohfelden), Landkreis St. Wendel, Saarland
 Eisbach (Stiersbach), rechter Zufluss des hier noch Erbsenbach genannten Stiersbachs bei Hohenhardtsweiler, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eisbach (Vöckla), rechter Zufluss des Kirchhammer oder Weinbachs (zur Vöckla) bei Schwaigern (Gemeinde Pöndorf), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eisbach (Wallersee), Zufluss zum Wallersee bei Weng (Gemeinde Köstendorf), Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg
 Eisbach (Weinbach) – siehe oben Eisbach (Vöckla)
 Eisbach (Wertach), linker Zufluss der Wertach im Schlingener See bei Schlingen (Stadt Bad Wörishofen), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Eisbach (Wulka), kroatisch Hordeg, linker Zufluss der Wulka bei Schützen am Gebirge, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland

Siehe auch:
 Eisgraben